Success (bedrijf), Japans computerspelontwikkelaar
 Success (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
 Success (single), een muzieknummer uit 1990 van Dannii Minogue